UX steht für:
 Air Europa, Fluggesellschaft (IATA-Code)
Kristiansund in der Provinz Møre og Romsdal, Norwegen (Kfz-Kennzeichen)
les UX, französische Untergrundorganisation
Lexus UX, japanisches Automobil
 San Luis Potosí (Bundesstaat), mexikanisches Kraftfahrzeugkennzeichen
 Übung und Exkursion, bei österreichischen Lehrveranstaltungen
 Unix, als Namensteil von Betriebssystemen wie A/UX, DG/UX oder HP-UX
 User Experience, als Umschreibung für Aspekte der Nutzer-Erfahrungen bei der Interaktion mit einem Produkt, einem Dienst, einer Umgebung oder einer Einrichtung

Ux ist der Familienname folgender Personen:
 Catherine Ux, Pseudonym von Elisabeth Hauptmann (1897–1973)

ux. steht für:
 uxor (lateinisch); Gattin, Ehefrau

Abkürzung